(5738) Биллпикеринг () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 27 октября 1989 года американским астрономом Элеанор Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь бывшего директора лаборатории реактивного движения Уильяма Говарда Пикеринга.

См. также 
 Список астероидов (5701—5800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин